Hannah Obbeek, née le  aux Pays-Bas, est une actrice néerlandaise.

Filmographie

Cinéma 
 1999 : Een vrouw van het noorden : Emilies dochter
 1999 : Rembrandt de Charles Matton : Titus
 2000 : Hanna lacht : Hanna
 2008 : Marathon girl : Julie
 2010 : Briefgeheim de Simone van Dusseldorp : Eva
 2012 :  de Dennis Bots : Akkie
 2013 :  de Martin Lagestee : Sanne
 2014 : Les Boxtrolls : Stem van Winnie
 2014 :  de Nicole van Kilsdonk : Sofie
 2014 : Moordvrouw : Mirthe Vermeer
 2015 :  : La fille de Tim Griek
 2018 : Bladgoud : Abbey

Notes et références

Liens externes 

Naissance en avril 1998
Actrice néerlandaise de télévision
Actrice néerlandaise de cinéma
Enfant acteur néerlandais